Чемпионат Финляндии по шахматам

Статистика

Хронологическая таблица

Мужские чемпионаты

Женские чемпионаты

Примечания

Ссылки 
 Henkilökohtaiset SM-turnaukset

Финляндия
Шахматы
Шахматы в Финляндии